Изабе́лла Касти́льская:
 Изабелла Кастильская (1283—1328) — дочь короля Кастилии и Леона Санчо IV, сеньора Гвадалахары, в замужестве — первым браком королева Арагона и Сицилии, вторым браком герцогиня Бретани и виконтесса Лиможа.
 Изабелла Кастильская (1355—1392) — младшая дочь короля Кастилии и Леона Педро I; супруга Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского.
 Изабелла Кастильская (1451—1504) — королева Кастилии и Леона.
 Изабелла Кастильская (1518—1537) — внебрачная дочь Карла V и Жермены де Фуа.